Гусейн Рустам оглы Ибрагимов (род. 1951) — советский нефтяник. Член КПСС с 1984 года. Член Совета Национальностей Верховного Совета СССР 11 созыва (1984—1989) от Карагандинской области. Народный член СССР, член Верховного Совета СССР 12 созыва (1989—1991).

Биография 

Родился в селе Ай базар (аз.) Лачинского района Азербайджанской ССР. Азер.

Окончил Азербайджанский институт нефти и химии (очно).

С 1967 года работал на нефтедобывающих предприятиях Баку.

В 1973—1989 годах — бурильщик Морского управления буровых работ «Нефтяные камни» производственного объединения «Каспморнефтегаз», г. Баку.

В 1990—1991 — Член ЦК КПСС.

Ссылки 
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&81G/ba532777/index Биография на сайте AzLibr]

Выпускники Азербайджанского университета нефти и промышленности
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Азербайджанской ССР
Народные депутаты СССР от округов Азербайджанской ССР
Члены ЦК КПСС